

Sigle 
 STC, Sindicatu di i travagliadori corsi – sindacato regionale francese che agisce in Corsica
 STC, Sindrome del tunnel carpale

Codici 
 STC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Municipale di Saint Cloud, Saint Cloud (Minnesota), Stati Uniti